Крикуха (рос. Крикуха) — річка в Україні, у Полонському й Романівському районах Хмельницької й Житомирської областей. Ліва притока Случі, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,98 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,18 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09. Річка формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на східній околиці міста Полонного. Спочатку тече на південний схід через Блидні та Дертку. Далі тече на північний схід і у селищі Миропіль впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Цікаві факти 
 Неподалік від річки на правому берез розташовані станції Блидні та Миропіль Південно-Західної залізниці.
 У Мирополі річку перетинає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Шепетівка — Полонне — Бердичів).

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 288
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 163.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Полонського району
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці